Albrecht I (Rheinfelden, juli 1255 — Königsfelden (Zwitserland), 1 mei 1308), uit het huis Habsburg, was hertog van Oostenrijk en van Stiermarken, eerst met zijn broer Rudolf en vanaf 1283 alleen. Hij was de oudste zoon en het tweede kind van Rudolf I van Habsburg (1218-1291), graaf van Habsburg, landgraaf van Opper-Elzas (1237-1273), Rooms koning (1273-1291), en van Gertrude van Hohenberg (rond 1230-1281). Nadat hij zijn voorganger Adolf I van Nassau vermoord had, werd Albrecht op zijn beurt gekozen tot Rooms koning in 1298. Hij werd erkend door paus Bonifatius VIII, maar kreeg niet de tijd om tot keizer gekroond te worden.

De macht van de Duitse koningen was na de Investituurstrijd danig beperkt, wat duidelijk bleek toen Albrecht in 1300 naar Nijmegen toog om zich met de opvolging van Jan I van Holland te bemoeien. Hij werd weggejaagd door een leger onder leiding van de nieuwe graaf van Holland; Jan II van Avesnes.

Albrecht was even getalenteerd als zijn vader, maar in tegenstelling tot zijn vader ontbrak het hem aan menselijke warmte en aan gevoel voor humor. Dat is waarschijnlijk de reden dat Albrecht nooit zo populair werd zoals Rudolf. Ook zijn afschrikwekkend uiterlijk deed meer kwaad dan goed (hij verloor in 1295 een oog). Al snel zou Albrecht veel vijanden maken, waaronder zijn schoonbroer Wenceslaus III van Bohemen.

Hij werd vermoord door zijn neef Jan van Zwaben (1290-1313), postume zoon van zijn broer Rudolf, die niet de door Albert afgesproken compensaties had gekregen.

Nageslacht 
In 1274 huwde hij met Elisabeth van Karinthië (rond 1262-1313), dochter van graaf Meinhard II (1238-1295) en van Elisabeth van Beieren (1227-1293). Uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren:
 Anna van Habsburg (1280 - 19 maart 1327), trouwde:
 in 1295 met markgraaf Herman van Brandenburg (rond 1280-1308)
 in 1310 met hertog van Breslau Hendrik VI van Silezië-Liegnitz (1294-1335)
 Agnes van Habsburg (18 mei 1281 - 10 juni 1364), trouwde:
 in 1296 met koning Andreas III van Hongarije (rond 1265-1301)
 Rudolf III van Oostenrijk, de Goede (rond 1282 - 4 juli 1307), hertog van Oostenrijk (1298-1307) en koning van Bohemen (1306-1307), trouwde:
 in 1300 met Blanche van Frankrijk (1278 - 19 maart 1305), dochter van Filips de Goede
 in 1306 met Elisabeth Piast (1288-1335), koningin van Polen (1300-1305)
 Elisabeth van Habsburg (rond 1285 - 19 mei 1353), regentes van het hertogdom Lotharingen (1329-1331), trouwde:
 in 1306 met hertog Ferry IV van Lotharingen (1282-1329)
 Frederik de Schone (1289 - 13 januari 1330), hertog van Oostenrijk en van Stiermarken (1306-1330), Rooms tegenkoning (als Frederik III, 1314-1322), trouwde:
 in 1315 met Isabella van Aragón (1305-1330)
 Leopold I, de Glorierijke, (4 augustus 1290 - 28 februari 1326), hertog van Oostenrijk en van Stiermarken (1308-1326), trouwde:
 in 1315 met Catherina van Savoie (rond 1298-1336), dochter van hertog Amadeus V van Savoye
 Catharina van Habsburg (oktober 1295 - 18 januari 1323), trouwde:
 in 1316 met Karel van Calabrië (1298-1328), hertog van Calabrië (1309-1328) en vice-koning van Napels
 Albert II van Oostenrijk de Wijze (12 december 1298 - 16 augustus 1358), hertog van Oostenrijk (1330-1358), hertog van Karinthië, hertog van Krain (1335-1336), trouwde:
 in 1321 met Johanna van Pfirt (rond 1300-1351), gravin van Pfirt
 Hendrik van Habsburg (1299 - 3 februari 1327), trouwde:
 in 1314 met Elisabeth van Virneburg (rond 1303-1343)
 Otto van Oostenrijk (23 juli 1301 - 17 februari 1339), trouwde:
 in 1325 met Elisabeth van Beieren (rond 1306-1330)
 met Anna van Luxemburg (tussen 1319 en 1323-1338);
 Judith van Habsburg (na 1302-1329), trouwde:
 op 26 maart 1319 met graaf Lodewijk VI van Öttingen (overleden 1346).

Voorouders

Koning van Duitsland
Habsburg
Hertog van Oostenrijk
Hertog van Stiermarken
Landgraaf van Thüringen
Vermoord heerser
Persoon in de 13e eeuw
Persoon in de 14e eeuw